Осипян:
 Осипян, Валерий Размикович (род. 1970) — генерал-майор полиции.
 Осипян, Лия Левоновна (род. 1930) — армянский ботаник и физиолог растений, педагог, академик Национальной академии наук Республики Армения.
 Осипян, Нина Ованесовна (1915—1977) — народная артистка Азербайджанской ССР.
 Осипян, Ольга Рантиковна (род. 1995) — армянская футболистка.
 Осипян, Сурен Арташесович (1931—2019) — армянский советский политический деятель, юрист, правовед и публицист.
 Осипян, Эраст Эрнестович (род. 1965) — советский и российский футболист.